Gallitzin bezeichnet:

 Gallitzin (Pennsylvania), Borough in Pennsylvania
 Gallitzin Township, Township in Pennsylvania

Gallitzin ist nach einer Schreibweise des Fürstenhauses Galitzin der Name von:

 Amalie von Gallitzin (1748–1806)
 Demetrius Augustinus Gallitzin (1770–1840)

Siehe auch:
 Gallitzinberg in Wien